Pulsellum är ett släkte av blötdjur som beskrevs av Ferdinand Stoliczka 1868. Pulsellum ingår i familjen Pulsellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Pulsellum